Пётр Андреевич Сибиркин (13 июля 1923 — 9 сентября 1971) — командир эскадрильи 110-го гвардейского штурмового авиационного полка 6-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии капитан. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 13 июля 1923 года в городе Георгиевск Ставропольского края.

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. В 1941 году окончил Таганрогскую военную авиационную школу пилотов и был оставлен в ней инструктором. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. Воевал на 1-м Украинском фронте.

Командир эскадрильи 110-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан П. А. Сибиркин совершил 109 боевых вылетов на бомбардировку скоплений живой силы и техники немецко-фашистских войск, нанеся противнику значительный урон.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Петру Андреевичу Сибиркину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Скончался 9 сентября 1971 года. Похоронен в Ялте на Старом городском кладбище.

Литература 
 
 Золотые Звёзды Кубани. Том 1. Краснодар, 1967.
 От Западного Буга до Вислы. Львов, 1985.

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Таганрогской военной школы пилотов
Похороненные на Старом кладбище (Ялта)